Friedersreuth bezeichnet

 Friedersreuth, Ortsteil der Gemeinde Pressath, Bayern
 Pastviny (Hranice) (Friedersreuth), Ortsteil der Stadt Hranice, Tschechien